Paravitrea blarina är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1963. Paravitrea blarina ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
blarina